Runic peut faire référence à :
 Runic, un groupe de métal espagnol fondé en 2001.
 Le Runic, transporteur de bétail de la  mis en service en 1889.
 Le Runic, paquebot-mixte de la  mis en service en 1901.